Оле́г Оре́стович Миро́нов (5 июня 1939, Пятигорск, Ставропольский край, РСФСР, СССР — 1 сентября 2020) — российский юрист, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в 1998—2004 годах. Депутат ГД ФС РФ I и II созывов (КПРФ), доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист Российской Федерации (1999).

Биография 
Родился 5 июня 1939 года в Пятигорске Ставропольского края.
Окончил Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского в 1963 году, аспирантуру этого института в 1967 года, доктор юридических наук, профессор; действительный член Академии социальных наук; в 1956—1959 годах работал токарем Виноградненской МТС Северо-Осетинской АССР, затем инструктором горного туризма в Северо-Кавказском экскурсионном управлении в Пятигорске; после окончания института работал следователем в милиции городов Пятигорска и Железноводска; 1965—1982 — ассистент, преподаватель, доцент, заведующий кафедрой государственного права Саратовского юридического института; 1982—1991 — профессор, декан, заведующий кафедрой государственного строительства и права, проректор по научной работе Саратовской ВПШ (Поволжского социально-политического института); 1991—1993 — профессор кафедры конституционного права Саратовского юридического института; в 1993 и в 1995 годах избирался депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого и второго созывов, был членом фракции КПРФ, членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутатом Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, членом Комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ по правовым вопросам; с 1993 года — член ЦИК, с 1995 года — член ЦК КПРФ; 22 мая 1998 года в результате тайного голосования Государственной Думой был назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; Заслуженный юрист РФ; опубликовал свыше 200 научных работ (монографии, статьи, главы в учебниках) по проблемам конституционного права, теории государства и права, политологии, среди них монографии «Механизм действия Советской Конституции», «Право на защиту», «Гражданин России. Историко-правовой очерк»; женат, имеет сына; мастер спорта СССР по горному туризму.

После назначения Уполномоченным по правам человека публично заявил о готовности сотрудничать с известными правозащитниками С. Ковалевым, В. Борщёвым, Ю. Рыбаковым, специально для которых О. Миронов намерен создать экспертный совет при Уполномоченном. Однако, по мнению ряда экспертов, главной проблемой, с которой Миронов столкнется на этом поприще, будет именно неприязнь правозащитников к нему, как к недавнему члену КПРФ, который вышел из партии, только после назначения на новый пост.

В 2002 году Генеральной ассамблеей Европейского института омбудсмена О. О. Миронов первым из правозащитников государств бывшего Советского Союза избран членом совета директоров Европейского института омбудсмена.

Умер в 2020 году. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Заслуженный юрист Российской Федерации (1999)
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2008)
 Мастер спорта СССР по горному туризму

Сочинения 
 Очерки государственного правозащитника. — М.: Современная гуманитарная академия, 2009.

Примечания

Ссылки 
 Досье
 Интервью
 Чиновник для борьбы с чиновниками Полит.ру 2009
 Интервью Эхо Москвы 2003
 Отзыв о следующем уполномоченном Радио Свобода
  Большая биографическая энциклопедия. 2009

Члены ЦК КПРФ
Выпускники Саратовской государственной юридической академии
Преподаватели Саратовской государственной юридической академии
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Уполномоченные по правам человека в Российской Федерации
Специалисты по конституционному праву
Юристы СССР
Похороненные на Троекуровском кладбище
Правоведы СССР